B27 eller B-27 kan avse:
 Volvo B27 – en V6-motor tillverkad av Volvo
 Blog 27 – en polsk popgrupp
 HLA-B27 – en mänsklig antigen
 Martin B-27 – en planerad vidareutveckling av Martin B-26 Marauder
 B27 – en amerikansk atombomb, se Mark 27